Барьер (фр. barrières) — препятствие, этап.

Употребляется в следующих областях:

 Барьер — физическое препятствие на пути:
 Барьер в спорте:
 бег с барьерами;
 конкур
 Барьер в биологии:
 Гемато-энцефалический барьер — физиологический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой.
 Барьер — примитив для синхронизации в распределённых вычислениях;
 Барьер — препятствие на пути движения товаров:
 Торговый барьер

Названия и имена собственные

Литература и поэзия 
 Барьер (повесть)

Театр и кинематограф 
 Барьер (фильм, 1926), США
 Барьер (фильм, 1966), Польша. Режиссёр: Ежи Сколимовский.
 Барьер (фильм, 1979), Болгария
 Барьер (спектакль 2014), Санкт-Петербург, реж. Яна Тумина

Военное дело

Образцы вооружений и военной техники 
 «Барьер» — советский проект зональной системы противоракетной обороны Москвы, разрабатывавшийся в середине 1950-х гг.
 «Барьер» — украинский противотанковый комплекс

Анатомия 
 Гемато-ретинальный барьер — гистогематический барьер, предотвращающий проникновение в ткань сетчатки глаза крупных молекул из кровеносных сосудов.
 Гематоофтальмический барьер между сосудами и внутренней частью глаза
 Гемато-тестикулярный барьер между сосудами и семенниками
 Гематоэнцефалический барьер между кровеносной и центральной нервной системой

См. также 
 Баррьер

Примечания